Swan kan som auktorsförkortning betyda:

 Steven Swan
 G.A. Swan

Robotskapade auktorsförkortningar